Bondkyrkan kan syfta på:

 Bondkyrkan – en tidigare kyrka i Småland vid Nydala kloster, se Nydala kyrka
 Bondkyrkan – en kyrkobyggnad i Uppsala i Uppsala stift, se Helga Trefaldighets kyrka